Der Wettbewerb im Superleichtgewicht der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 6. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal ein Athlet antreten. Das zulässige Körpergewicht eines Athleten betrug bis zu 60 kg. Olympiasieger wurde der Russe Beslan Mudranow vor Jeldos Smetow aus Kasachstan. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Diyorbek Oʻrozboyev aus Usbekistan und den Japaner Naohisa Takato.

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Endstand

Weblinks 
 Resultate Superleichtgewicht Männer

Superleichtgewicht Manner